Вильяэрмоса () — испаноязычный топоним:
 Вильяэрмоса (Сьюдад-Реаль) — город и муниципалитет в автономном сообществе Кастилия — Ла-Манча (Испания)
 Вильяэрмоса-дель-Кампо — муниципалитет в автономном сообществе Арагон (Испания)
 Вильяэрмоса-дель-Рио — муниципалитет в автономном сообществе Валенсия (Испания)
 Вильяэрмоса (Табаско) — административный центр штата Табаско (Мексика)
 Вильяэрмоса (Толима) — город и муниципалитет в департаменте Толима (Колумбия)